Die folgenden Personen waren Äbte und Bischöfe von Peterborough (England):

Peterborough